Józef Rochnia − polski piłkarz
 Rochnia − wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim
 Rochnia − dawna gromada w powiecie mławskim